Подсосное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подсосное — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Подсосное — село в Назаровском районе Красноярского края.